Drljača ist der Familienname folgender Personen:

 Bora Drljača (1941–2020), serbischer Folk-Sänger
 Stefan Drljača (* 1999), deutsch-serbischer Fußballtorhüter